Лебяжка:

 Лебяжка (приток Западной Лицы) — река в Мурманской области
 Лебяжка (приток Самары) — река в Оренбургской области
 Лебяжка (приток Лебяжьей) — река в Новосибирской области
 Лебяжка — река в Свердловской области
 Лебяжка — село, Новосергиевский район, Оренбургская область, Россия
 Лебяжка — жилой район Нижнего Тагила